Garbiñe Muguruza era a defensora do título de 2017, mas foi eliminada na segunda rodada por Alison Van Uytvanck. Simona Halep, Caroline Wozniacki e Sloane Stephens disputavam o posto de Número 1 do Ranking de simples da WTA. Halep garantiu o posto após as derrotas de Stephens na primeira rodada e Wozniacki na segunda .

Angelique Kerber foi a campeã do torneio ao derrotar Serena Williams na final. 

As cabeças de chave foram anunciadas no dia 27 de junho de 2018 e a chave foi sorteada no dia 29 de junho de 2018.

Cabeças de Chave 

  Simona Halep (Terceira rodada)
  Caroline Wozniacki (Segunda rodada)
  Garbiñe Muguruza (Segunda rodada)
  Sloane Stephens (Primeira rodada)
  Elina Svitolina (Primeira rodada)
  Caroline Garcia (Primeira rodada)
  Karolína Plíšková (Quarta rodada)
  Petra Kvitová (Primeira rodada)
  Venus Williams (Terceira rodada)
  Madison Keys (Terceira rodada)
  Angelique Kerber (Campeã)
  Jeļena Ostapenko (Semifinais)
  Julia Görges (Semifinais)
  Daria Kasatkina (Quartas-de-final)
  Elise Mertens (Terceira rodada)
  Coco Vandeweghe (Primeira rodada)

<ol start="17">
  Ashleigh Barty (Terceira rodada)
  Naomi Osaka (Terceira rodada)
  Magdaléna Rybáriková (Primeira rodada)
  Kiki Bertens (Quartas-de-final)
  Anastasija Sevastova (Primeira rodada)
  Johanna Konta (Segunda rodada)
  Barbora Strýcová (Terceira rodada)
  Maria Sharapova (Primeira rodada)
  Serena Williams (Final)
  Daria Gavrilova (Terceira rodada)
  Carla Suárez Navarro (Terceira rodada)
  Anett Kontaveit (Terceira rodada)
  Mihaela Buzărnescu (Terceira rodada)
  Anastasia Pavlyuchenkova (Primeira rodada)
  Zhang Shuai (Primeira rodada)
  Agnieszka Radwańska (Segunda rodada)

Chave

Finals

Metade superior

Seção 1

Seção 2

Seção 3

Seção 4

Metade Inferior

Seção 5

Seção 6

Seção 7

Seção 8

Ligações externas
 Chave de Simples Feminino

S
Torneio de Wimbledon - Simples feminino